Zavarský ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Zavarský (* 1948), slowakischer Bühnenbildner und Grafiker
 Marián Zavarský (* 1986), slowakischer Komponist